Bosnië-Herzegovina
 Doljani (Bihać), een plaats in de gemeente Bihać in Bosnië-Herzegovina
 Doljani (Čapljina), een plaats in de gemeente Čapljina in Bosnië-Herzegovina
 Doljani (Hadžići), een plaats in de gemeente Hadžići in Bosnië-Herzegovina
 Doljani (Jablanica), een plaats in de gemeente Jablanica in Bosnië-Herzegovina
 Doljani (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Doljani (Daruvar), een plaats in de Kroatische gemeente Daruvar
 Doljani (Donji Lapac), een plaats in de Kroatische gemeente Donji Lapac
 Doljani (Otočac), een plaats in de Kroatische gemeente Otočac

Macedonië
 Doljani (Stroumitsa), een plaats in de Macedonische gemeente Stroumitsa

Servië
 Doljani (Novi Pazar), een plaats in de Servische gemeente Novi Pazar